

Cinema 
Chicken a la King – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran 
Chicken a la King – cortometraggio del 1920 diretto da Bruno C. Becker
Chicken a La King – film del 1928 diretto da Henry Lehrman
Chicken a La King – cortometraggio di animazione del 1937 diretto da Dave Fleischer

Cucina 
 Chicken à la King – piatto statunitense